El término Cher puede referirse a:

 Cher, cantante estadounidense; Sus álbumes:
Cher (álbum de 1966)
Cher (álbum de 1987).
 Cher Lloyd, cantante y rapera británica.
 el departamento francés de Cher;
 el departamento francés de Loir y Cher; o
 el río Cher, río francés, afluente del Loira.